

Osoby
 Cauchy – francuski jeździec, medalista olimpijski
 Augustin Louis Cauchy – francuski matematyk
 Rupes Cauchy – klif księżycowy

Inne 
 Cauchy – krater uderzeniowy na Księżycu